Digard ist der Familienname folgender Personen:

 Didier Digard (* 1986), französischer Fußballspieler
 Uschi Digard (* 1948), schwedische Schauspielerin und Erotik-Darstellerin